Nêmesis (mitologia) — deusa grega da vingança e da ética
 Nêmesis (astronomia) — teórica estrela companheira do Sol
 Nemesis (livro) — livro de Agatha Christie
 Nemesis (Resident Evil) — personagem da série de jogos Resident Evil
 Nemesis (Asimov) — livro de Isaac Asimov
 Nemesis (álbum) — álbum da banda finlandesa Stratovarius
 Nemesis (EP) — álbun da cantora americana Bridgit Mendler

Desambiguações de mitologia